Александр Михайлович Муратов:
 Муратов, Александр Михайлович (1900—1942) — советский писатель, редактор, педагог, фронтовой корреспондент.
 Муратов, Александр Михайлович (род. 1957) — российский искусствовед и художник.